Skra Czarna Białostocka - polski klub piłkarski z siedzibą w Czarnej Białostockiej, założony 22 lipca 1957 roku. Zakończył występy w październiku 2011 roku.

 Prezes: Adam Kossakowski
 Wiceprezes: Marek Zalewski
 Trener: Mirosław Sitko

Trenerzy grup młodzieżowych 
 Juniorzy młodsi : Leszek Bieńkowski
 Trampkarze starsi : Marcin Sitko
 Trampkarze młodsi : Artur Jagielski

Sukcesy 
 16 miejsce w III lidze - 1968/69

Sezony

Przypisy 

	
Czarna Białostocka	
Kluby piłkarskie w województwie podlaskim	
Nieistniejące polskie kluby piłkarskie